Listhaus steht für:

 Listhaus (Leipzig), Bürokomplex in Leipzig
 Listhaus (Reutlingen), Geburtshaus Friedrich Lists in Reutlingen, Wilhelmstraße